

Patronyme 

 Henri-Pierre Danloux (1753-1809), peintre et dessinateur français ;
 Frédéric Danloux (1955-), entraineur français de chevaux de courses.